Tanius  est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal de la super-famille Hadrosauroidea basal. Il a vécu dans ce qui est aujourd'hui la Chine vers la fin du Crétacé supérieur, à la limite entre le Campanien et le Maastrichtien, soit il y a environ  (millions d'années).

L'espèce type est Tanius sinensis, décrite par Carl Wiman en 1929. Elle a été découverte dans la province de Shandong de l'est de la Chine, dans un niveau de la formation géologique de Jiangjunding du groupe de Wangshi.

Une seconde espèce, Tanius chingkankouensis, après avoir été réattribuée au genre Tsintaosaurus, a été réhabilitée en 2017.

Étymologie 
Le nom de genre Tanius rend hommage au paléontologue chinois Tan Xichou (« H.C. Tan »), tandis que le nom spécifique sinensis fait référence à la Chine.

Découverte 
L'holotype, référencé PMU R.240, est représenté par un arrière de crâne. De nombreux fragments du squelette ont ensuite été découverts.

Liste des espèces 
La seule espèce considérée comme valide jusqu'en 2017 était l'espèce type, Tanius sinensis.

Les autres espèces du genre Tanius ont suivi des parcours variés :
 Tanius prynadai Ryabinin, 1939, a été réattribuée au genre Bactrosaurus ; 
 Tanius chingkankouensis Yang Zhongjian, 1958, d'abord considérée comme un synonyme junior de Tsintaosaurus en 1993 par E. Buffetaut, a été revalidée lors d'une révision conduite par Zhang J.L. en 2017 ;
 Tanius laiyangensis Zhen Shuonan, 1976, également renommée Tsintaosaurus en 1993, est considérée comme invalide (nomen dubium), indistinguable des deux autres espèces selon Zhang J.L. et ses collègues en 2017.

Description 
En 2010 Gregory S. Paul estime sa longueur à  et sa masse à . Thomas Holtz en 2011 retient environ  pour une masse équivalente.

Paléoécologie 
Les sédiments de la formation de Jiangjunding, dans lesquels a été découvert Tanius, témoignent d'un environnement fluvial à lacustre sous un climat chaud et humide. Les autres animaux retrouvés avec Tanius inclut un ankylosaure Pinacosaurus cf. grangeri, un cératopsien basal Micropachycephalosaurus, des sauropodes, des cœlurosauriens et des tortues. Plusieurs sites avec des nids de dinosaures ont aussi été identifiés.

Les deux « espèces » T. chingkankouensis et T. laiyangensis ont été trouvées dans la formation de Jingangkou, qui vient juste au-dessus de la formation de Jiangjunding. Cette formation calcaire d'âge maastrichtien a livré de très nombreux hadrosaures piégés lors de coulées de boue, on y retrouve Tanius, Tsintaosaurus, Laiyangosaurus et Shantungosaurus. Ils sont associés avec des théropodes (Chingkankousaurus et Szechuanosaurus) et des tortues du genre Glyptops.

Classification 
Les études phylogénétiques concordent pour placer Tanius comme un membre basal des Hadrosauroidea. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1929